Vizella — рід грибів родини Vizellaceae. Назва вперше опублікована 1883 року.

Класифікація 
До роду Vizella відносять 32 види:

Примітки

Джерела 

 Saccardo, P.A. 1883. Sylloge Pyrenomycetum, Vol. II. Sylloge Fungorum. 2:1-813 - P.662

1883 у науці